Александровская улица () — улица в Деснянском районе города Чернигова, исторически сложившаяся местность (район) Александровка. Пролегает от улицы Багряного до пересечения улиц Академика Рыбакова и Черниговская.

Примыкают улицы Скоропадского, Рапопорта (Полесская), Комочкова (Цветочная), Грушевского, Балицкого (Заводская), Григоренко (Шевченко), Сергея Ефремова (Комарова), проспект Михаила Грушевского (улица 1 Мая, Гагарина), Архитектурная.

История 
Называлась улица Ворошилова — в честь российского революционера, Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза Климента Ефремовича Ворошилова.

12 февраля 2016 года улица получила современное название — в честь исторической местности, где улица проложена, согласно Распоряжению городского главы В. А. Атрошенко Черниговского городского совета № 46-р «Про переименование улиц и переулков города» («Про перейменування вулиць та провулків міста»)

Застройка 
Парная и непарная стороны улицы заняты усадебной застройкой. Застройка начала улицы (до улицы Садовая) относится к примыкающим улицам.

Улица тянется от административной границы Чернигова на северо-запад через Александровку до Певцов, где её продлевает улица Черниговская. В юго-восточном направлении улица переходит в безымянный проезд (вне города), что тянется до улицы Малиновского.

Учреждения: нет

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990.
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова